Заборцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

Витебская область 
 Заборцы — деревня в Глубокском районе.
 Заборцы — деревня в Докшицком районе.
 Заборцы — деревня в Миорском районе.

Гродненская область 
 Заборцы — деревня в Лидском районе. 
 Заборцы — деревня в Островецком районе.
 Заборцы — деревня в Ошмянском районе.